De Ronde van de Haut-Var 1993 werd verreden op zaterdag 20 februari. Het was de 25ste editie van deze Franse eendagswielerwedstrijd, die ging over een afstand van 199 kilometer.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

1993
Eendagswielerwedstrijd in 1993